Pabré peut désigner :

Toponymie 
 Pabré, un département et une commune rurale dans la province du Kadiogo et la région du Centre au Burkina Faso.
 Pabré, le village chef-lieu de ce département et cette commune.